CPM puede hacer referencia a:
 Asociación para la información y comunicación sobre la Provincia de Celendín, Perú: Celendín Pueblo Mágico. Celendín Pueblo Mágico|Enlace externo.
 Siglas del partido político localista, progresista melillense, de mayoría musulmana y principal partido de la oposición. Coalición por Melilla.
 Caja de protección y medida: elemento de la instalación eléctrica de un edificio
 (Critical Path Method) Método de la ruta crítica.
 Cost per mille, (coste por millar) un sistema de medición de la publicidad.
 Cuentas por minuto (por ejemplo al hacer una lectura de incorporación de timidina tritiada, una técnica muy usada en inmunología para medir proliferación celular).
 Corporate Performance Management.
 CP/M (Control Program for Microcomputers) es un sistema operativo desarrollado por Gary Kildall para el microprocesador Intel Intel 8080 y compatibles.